DN2T este un drum național cu lungimea de aproximativ 7,3 km. Este parte a variantei ocolitoare a municipiului Bacău.

Intersecții:

-la Măgura, cu DN11

-la Nicolae Bălcescu, cu DN2

Drumuri naționale din România
Drumuri din județul Bacău
Variante de ocolire în România